Hippoglossoides är ett släkte av fiskar som beskrevs av Gottsche, 1835. Hippoglossoides ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Hippoglossoides